Чарльз Яффе (; 1879, Дубровно — 12 июля 1941, Бруклин) — американский шахматист, шахматный писатель и журналист российско-еврейского происхождения.

Биография

Родился в Российской империи (на территории современной Витебской области Белоруссии). В 1896 году эмигрировал в США. Занимался торговлей шёлком, позже стал профессиональным шахматистом.

Вел шахматные отделы в ряде еврейских газет Нью-Йорка.

Был известен как аналитик. В частности, ему принадлежит анализ гамбита Райса (отказ в публикации анализа стал предметом судебного разбирательства с редакцией журнала "American Chess Bulletin"). Также в 1927 г. Яффе переслал Алехину по телеграфу в Буэнос-Айрес (во время матча на первенство мира) анализ одного из вариантов ферзевого гамбита, который, по всей видимости, был использован претендентом.

От поэта и шахматиста А. Креймборга получил прозвище "Наследный принц Вест-Сайдских шахмат" (Яффе был членом шахматного клуба "Stuyvesant", который находился в Нижнем Ист-Сайде).

Книга 

 Jaffe's Chess Primer. NY: Parnassus, 1937.

Спортивные результаты

Литература

Примечания

Ссылки 

Шахматисты США